Маршалл Тиллбрук По (; род. 29 декабря 1961; Хантсвилл, штат Алабама, США) — американский историк-русист, доктор философии (Ph.D.) по истории. Профессор истории . Также известен как активист электронного распространения исторических знаний. Основатель и главный редактор сети New Books.

Биография 
Маршалл По родился 29 декабря 1961 года в Хантсвилле штата Алабама (США). Его отец был военнослужащим армии США и проходил службу в находившейся там военной базе Редстоунский арсенал. Когда Маршаллу По было 5 лет его родители переехали с ним на свою родину в Уичито штата Канзас.

С раннего детства По страдал дислексией и до 2-го — 3-го класса начальной школы не мог научиться читать. В дальнейшем он наверстал упущенное и по окончании в 1980 году  Маршалла По приняли в Гриннеллский колледж. В 1984 году он был отмечен как выдающийся студент-историк Гриннеллского колледжа и получил академическую степень бакалавра искусств (B.A.) по истории. В 1986 году в Калифорнийском университете в Беркли По присвоили степень магистра (M.A.) истории, а в 1992 году в том же университете — доктора философии (Ph.D.) по истории.

В дальнейшем Маршалл По преподавал в различных университетах бакалавриат и магистратуру по русской, европейской, евразийской и всемирной истории. В 1989—1996 годах он преподавал в Гарвардском, в 1997—1998 — в Колумбийском, в 1999 — в Нью-Йоркском и в 1999—2002 — вновь в Гарвардском университетах. В последнем был назначен  в . Затем в 2005 году преподавал в Американском, в 2007—2013 — в Айовском, в котором занимал должность директора бакалавриата, и с 2013 — в .

Кроме истории в 2004—2014 годах также преподавал курсы бакалавриата по новым медиа- и онлайн-сотрудничеству (P2P).

В 2009 году основал сеть New Books и до нынешнего времени является его редактором.

Академические награды и стипендии 
В 1987—1989 годах Маршалл По  (SSRC) был удостоен стипендии для докторантуры. В 1991 году он удостаивался диссертационной стипендии SSRC и долгосрочной стипендии . Также удостаивался стипендий в 1996—1997 годах Российского исследовательского центра Гарвардского университета, в 1997 — Института русских исследований Кеннана Международного научного центра им. Вильсона и в 1998 —  Колумбийского университета.

В 1992 году получил грант . В 1993, 1994, 1995 и 1996 годах в Гарвардском университете получал диплом с отличием по педагогике.

В 2000 и 2002 годах удостаивался премии конференций Центра российских исследований Дэвиса Центра российских и евразийских исследований им. Девиса Гарвардского университета, а в 2008 — McAndless Distinguished Chair Колледжа искусств и наук .

Библиография 
Диссертация
 

Монографии
 
 
 
 
 
 
 

Редактор

Примечания

Литература

Рецензии

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Юго-Восточной средней школы Уичито
Выпускники Гриннельского колледжа
Русисты США
Специалисты по истории России
Преподаватели Гарвардского университета
Преподаватели Колумбийского университета
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Преподаватели Американского университета
Преподаватели Айовского университета
Преподаватели Массачусетского университета в Амхерсте
Преподаватели Университета Восточного Мичигана